Под данным званием известно несколько произведений искусства:
 Серые сады — документальный фильм (1975 год, Portrait Films, США).
 Серые сады  — мюзикл (2006 год, Бродвей, Нью-Йорк, США).
 Серые сады — телевизионный игровой фильм с участием Дрю Бэрримор и Джессики Лэнг (2009 год, телеканал HBO, США).